Het ATP-toernooi van Tokio 2004 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 4 tot en met 10 oktober 2004 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2004
Tokio